Сен-Пріє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Сен-Пріє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез
 Сен-Пріє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона